Lévis (circonscription provinciale), la circonscription électorale québécoise de Lévis.
 Lévis—Bellechasse, une circonscription électorale fédérale au Québec.